Copernicus, Nicolaus Copernicus – Mikołaj Kopernik (1473-1543)

Copernicus może również odnosić się do:
 Copernicus (55 Cancri) – gwiazda w gwiazdozbiorze Raka]
 Copernicus – krater na powierzchni Księżyca
 Copernicus – krater na powierzchni Marsa
 (1322) Coppernicus – planetoida z pasa głównego, odkryta w 1934 roku
„Copernicus” – nagroda naukowa
„Copernicus” – nieistniejąca stacja telewizyjna z Olsztyna
Copernicus – polski jacht żaglowy klasy Opal
„Copernicus” (dawniej GMES) – program monitorowania Ziemi realizowany przez Komisję Europejską

Zobacz też 

 Copernicus Corporation – polskie wydawnictwo z siedzibą w Warszawie
 Galeria Copernicus w Toruniu

Przypisy